Алексе́й Заха́ров:
 Захаров, Алексей Александрович (1882—1967) — русский архитектор.
 Захаров, Алексей Алексеевич (1884—1937) — русский археолог.
 Захаров, Алексей Архипович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Алексей Васильевич (1913—1995) — советский дипломат.
 Захаров, Алексей Вячеславович (род. 1973) — российский футболист.
 
 Захаров, Алексей Константинович (1948—2012) — российский депутат Государственной думы.
 Захаров, Алексей Никонорович (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Алексей Юрьевич (род. 1971) — российский юрист.